Су́кневичи:

 Белоруссия:
 Сукневичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области;
 Сукневичи — деревня в Логойском районе Минской области.